Серый морской ёж, или промежуточный стронгилоцентротус () — вид иглокожих из класса морских ежей (Echinoidea). Обитает на тихоокеанском мелководье от южной части Охотского моря до Японского моря. В Японии ведётся промышленный сбор этих ежей: их половые железы, ошибочно называемые икрой, используют в пищу. Может давать гибриды с морским ежом Mesocentrotus nudus.

Внешний вид 
Панцирь серого морского ежа по форме близок к шару, однако сплющен с обращённого к субстрату (орального) полюса. Диаметр половозрелой особи — 30—35 мм.

У самых крупных экземпляров диаметр панциря достигает 8 см, а масса — более 160 г. Окраска панциря и игл варьирует в широких пределах: описаны фиолетовые, коричневые, красные и зелёные тона.

Жизненный цикл

Размножение 
При избытке пищи (в условиях эксперимента) молодь может достичь половой зрелости в течение года после оседания. Однако, как правило, в естественных популяциях репродуктивный возраст составляет около двух лет (при общей продолжительности жизни — 6—10 лет).

Поскольку промышленный интерес представляют только ежи со зрелыми половыми железами, во второй половине XX века цикл размножения серого морского ежа был изучен довольно подробно. В ходе этих исследований было выявлено, что в разных частях ареала нерест происходит в разное время. В частности, в Охотском море репродуктивный сезон длится с июня по октябрь, в Японском море он приурочен к осени, а на океаническом побережье Хоккайдо обнаружено два периода размножения — весенний и осенний. При этом переселённая в другие акватории молодь сохраняет ритмику размножения, характерную для родителей, что указывает на генетическую закреплённость этой характеристики и вероятность изоляции популяций в пределах ареала вида.

Развитие 
Из яйца выходит двустороннее-симметричная планктонная личинка — эхиноплютеус. Эта стадия существует несколько месяцев и характеризуется максимальной смертностью — 75—95 %. При оседании на субстрат плютеус претерпевает метаморфоз: приобретает ряд новых систем органов и внешнюю радиальную симметрию.

Среда обитания 
Хотя изредка серые морские ежи встречаются в зарослях морских трав и на песчаном дне, наиболее типичный биотоп для этого вида — россыпи камней и валунов на мелководье. При этом молодые ежи концентрируются среди мелких камней (около 30 см в диаметре) и по мере роста перемещаются в участки с более крупными.

Максимальная зарегистрированная плотность поселения в таких биотопах составляет 55 особей на м². С начала восьмидесятых годов обилие этого вида в Японии значительно сократилось и не превышает 9 экз./м². Предполагаемые причины — изменение гидрографических условий и интенсивный промысел. В настоящее время серый морской ёж обилен только в Охотском море.

Питание 
Молодые ежи питаются плёнками микроскопических водорослей на поверхности камней и скапливающимся на них детритом. Основу рациона более крупных особей составляют макрофиты, преимущественно, бурые водоросли. Эксперименты по удалению серых морских ежей с участков дна показали, что они способны в значительной степени контролировать обилие бурой водоросли Laminaria ochotensis.

Примечания

Литература 
 Edible sea urchins: biology and ecology. Lawrence J. M. (ed.), Elsevier Science, Amsterdam, The Netherlands, 2001, 432 p. Текст книги на Google Books

Ссылки 
 Биология серого морского ежа на сайте общественной организации «Клуб „Бумеранг“».

Животные, описанные в 1863 году
Морские ежи
Иглокожие Тихого океана
Объекты аквакультуры